Myodocopida är en ordning av kräftdjur. Myodocopida ingår i klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Myodocopida 228 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Myodocopida

ja:ミオドコピダ目